Latifa Al Maktum () ist der Name folgender Personen:

* Latifa bint Ahmed Al Maktum (* 1985), Springreiterin aus den Vereinigten Arabischen Emiraten
 Latifa bint Muhammad Al Maktum II. (* 1985), Tochter des Premierministers der Vereinigten Arabischen Emirate